Ženská dvouhra AEGON Classic 2016 probíhala v polovině června 2016. Do singlové soutěže birminghamského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla německá světová čtyřka Angelique Kerberová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Španělka Carla Suárezová Navarrová.

V úvodním kole neztratila žádnou hru na podání pátá nasazená Petra Kvitová, která porazila krajanku Lucii Šafářovou ve třetím společném duelu na trávě. Aktivní poměr vzájemných zápasů tak navýšila na 9–0 a sérii neporazitelnosit proti Češkám prodloužila na devatenáct utkání. Od sezóny 2013 jí patřila ve statistice vyhraných gamů na servisu v rámci travnatého povrchu první příčka mezi všemi hráčkami okruhu, když po prvním birmingamském kole činila její úspěšnost 83,9 %. Druhá Serena Williamsová dosáhla na hodnotu 83,1 % a třetí Maria Šarapovová pak na 82,4 %. Ve druhém kole však Kvitová skončila na raketě lotyšské tenistky Jeleny Ostapenkové v zápase přerušovaném deštěm.

Postupem do finále si 21letá Madison Keysová zajistila premiérový posun do první světové desítky žebříčku WTA, když postoupila o šest míst na 10. místo. Stala se tak první Američankou v elitní desítce od Sereny Williamsové, která do ní pronikla v roce 1999. Po jedenácti letech v Top 10 také figurovaly tři americké hráčky, vedle Keysové ještě sestry Williamsovy na prvním a devátém místě.

Vítězkou dvouhry se stala šestá nasazená Američanka Madison Keysová, jež ve finále zdolala českou tenistku Barboru Strýcovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Obě se v roce 2016 utkaly potřetí a vždy odešla vítězně americké hráčka, jež měla aktivní poměr vyhraných míčů 27–7. Strýcová nevyužila žádný ze čtyř brejkbolů. V probíhající sezóně si Keysová připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1/WC
| RD1-team01= A Radwańska
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=3
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= C McHale
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= K Siniaková
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=
| RD1-team05= C Wozniacki
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Y Wickmayer
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=65
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= M Doi
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= J Konta
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= B Bencic
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=3r
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= I-C Begu
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= C Pironkova
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= L Curenko
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= C Giorgi
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= H Watson
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= B Strýcová
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=79
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Ka Plíšková
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=67
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01=| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= C McHale
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=62
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Y Wickmayer
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=9
| RD2-team04= J Konta
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= I-C Begu
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= C Pironkova
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= H Watson
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= B Strýcová
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2016
WTA Tour 2016